Recke zu Heessen ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Dietrich von der Recke zu Heessen (1630–1703), Domherr in Münster
 Johann Adolf von der Recke zu Heessen (1710–1745), fürstbischöflicher Kämmerer
 Michael Dietrich von der Recke zu Heessen (1675–1713), Domherr in Münster